Krkarija (bulgariska: Къркария) är en bergskedja i Bulgarien.   Den ligger i regionen Pazardzjik, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

I omgivningarna runt Krkarija växer i huvudsak blandskog. Runt Krkarija är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Pazardzjik (oblast)
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre